

Sigle 
 Kingdom Hearts – videogioco di ruolo

Codici 
 KH – codice HASC del comune di Kičevo (Macedonia del Nord)
 KH – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Cambogia
 KH – codice ISO 3166-2:LA di Khammouan (Laos)
 KH – codice ISO 3166-2:NA di Khomas (Namibia)

Informatica 
 .kh – dominio di primo livello della Cambogia

Altro 
 kH – simbolo del chilohenry
 KH – sigla dei satelliti Keyhole del National Recognition Office
 KH – targa automobilistica di Kyustendil (Bulgaria)
 KH – targa automobilistica di Bad Kreuznach (Germania)
 KH – targa automobilistica di Euritania (Grecia)
 KH – vecchia targa automobilistica di Kutná Hora (Repubblica Ceca)
 KH – misura della durezza dell'acqua espressa in gradi tedeschi (da Karbonathärte)
 KH – Idruro di potassio